Пи́терс () — английская фамилия.

По данным 2014 года, фамилия Питерс (также Петерс, с таким же написанием на латинице, в Германии, Нидерландах и других не-англоязычных странах) занимала 1089-е место по распространённости в мире: её носили 492 279 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Известные носители

А 
 Питерс, Алек (род. 1995) — американский баскетболист.
 Питерс, Андерсон (род. 1997) — легкоатлет из Гренады, специализирующейся на метании копья.
 Питерс, Андре (1931—2014) — бельгийский футболист.
 Питерс, Андрис Ян (1916—1952) — голландский военный преступник.
 Питерс, Арт (1550—1612) — голландский художник.

Б 
 Питерс, Бернадетт (род. 1948) — американская актриса, певица и писательница.
 Питерс, Билл (род. 1965) — канадский хоккейный тренер.
  (1927—2005) — американский актёр.

Г

Д 
 Питерс, Деверо (род. 1989) — американская баскетболистка, победитель летней Универсиады—2011.
 Питерс, Джейми (род. 1987) — канадский футболист.
 Питерс, Джейн (род. 1963) — австралийская скрипачка.
 Питерс, Джейн Элис (более известна под псевдонимом Кэрол Ломбард; 1908—1942) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар».
 Питерс, Джин (1926—2000) — американская актриса.
 Питерс, Джастин (род. 1986) — канадский хоккеист, вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз».
 Питерс, Джелани (род. 1993) — тринидадский футболист.
 Питерс, Джим (1918—1999) — британский легкоатлет-марафонец.
 Питерс, Джимми (1922—2006) — канадский хоккеист.
 Питерс, Джордж Генри (1863—1947) — американский астроном и фотограф.
 Питерс, Дэн (род. 1967) — американский барабанщик, наиболее известен как участник гранж-группы Mudhoney.

К 
  (род. 1943) — американская исследовательница планет.
 Питерс, Кларк (род. 1952) — американский актёр.

Л 
 Питерс, Лана (урождённая Светлана Ста́лина, более известна под фамилией Аллилуева; 1926—2011) — советский филолог-переводчик, кандидат филологических наук; мемуаристка.
 Питерс, Ленри (1932—2009) — гамбийский поэт, прозаик, хирург.
 Питерс, Лейни (род. 1970) — канадская кёрлингистка.
 Питерс, Лори (род. 1973) — бывшая барабанщица американской группы Skillet (2000—2007).

М 
 Питерс, Майк (род. 1959) — британский (валлийский) рок-музыкант.
 Питерс, Мартин (1943—2019) — английский футболист.
 Питерс, Мэри (1939) — ирландская и британская легкоатлетка.
 Питерс, Мэри Элизабет (род. 1948) — министр транспорта США.

Р 
 Питерс, Расселл (род. 1970) — канадский комик и актёр.
 Питерс, Роберта (настоящее имя Роберта Питерман; 1930—2017) — американская оперная певица, колоратурное сопрано.
  (1889—1982) — английский биохимик.
 Питерс, Рудольф Альберт (1889—1982) — английский биохимик.

С 
 Питерс, Саша (род. 1996) — американская актриса.
 Питерс, Сьюзан (1921—1952) — американская актриса.

Т 
 Питерс, Том (род. 1942) — американский писатель, бизнес-гуру.
 Питерс, Томас (род. 1992) — бельгийский гольфист, участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Э 
 Питерс, Эван (род. 1987) — американский актёр.
 Питерс, Эдит (1926—2000) — американская джазовая певица.
 Питерс, Эллис — псевдоним британской писательницы Эдит Перджтер (1913—1995), автора детективов.
 Питерс, Энди (род. 1970) — британский диктор, телеведущий, продюсер, журналист и актёр озвучки.
 Питерс, Эндрю (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.
 Питерс, Эрик (род. 1988) — нидерландский футболист, защитник клуба «Сток Сити».

Составные фамилии 
 Питерс Графланд, Эдди (1934—2020) — нидерландский футбольный вратарь.

См. также 
 
  — транслитерация этой же фамилии с некоторых языков.
  — однокоренная фамилия.

Примечания